Poikilosperma är ett släkte av svampar. Poikilosperma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Poikilosperma